Chantre peut désigner :
 un chantre, membre d'un chœur liturgique, ou grégorien ou polyphonique, dans une cathédrale ou une église ; c'est aussi un des principaux personnages d'un collège de chanoines : ce « grand chantre » est chargé d'entonner le chant, repris ensuite par le chœur, et de le superviser (mais pas de le diriger) ;
 un hazzan (chazzan, chantre), officiant qui aide le rabbin à diriger la prière chantée de la synagogue.
 "Chantre" est un poème de Guillaume Apollinaire qui fait partie du recueil Alcools. C'est un monostiche constitué du vers : « Et l'unique cordeau des trompettes marines »

Patronyme 
Chantre est aussi un nom propre porté notamment par :
 Ernest Chantre (1843 – 1924), archéologue et anthropologue français.
 Pierre le Chantre (✝1197), théologien scolastique du .
 Teófilo Chantre (1964-), musicien et compositeur cap-verdien.
 Zoé Chantre (1981-), plasticienne et réalisatrice française.

Homonymie de patronyme